Ad maiorem Dei gloriam, locuzione latina
Associazione Milanese Disco Ghiaccio, ex squadra di hockey su ghiaccio